Sasa (rod žabnjakovki), Pulsatilla Mill., hrvatski naziv za biljni rod u porodici Ranunculaceae
 Sasa (Poaceae)  Makino & Shibata, patuljasti bambus, biljni rod u porodici Poaceae